Виттиг () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Виттиг, Георг (1897—1987) — немецкий химик, лауреат Нобелевской премии (1979).
 Виттиг, Моник (1935—2003) — французская писательница-феминистка.
 Виттиг, Петер (род. 1954) — немецкий дипломат.
 Виттиг, Эдвард (1879—1941) — польский скульптор, педагог, профессор.